Kabinett Katrín Jakobsdóttir steht für folgende Regierungen Islands:
 Kabinett Katrín Jakobsdóttir I (2017–2021)
 Kabinett Katrín Jakobsdóttir II (seit 2021)